Па́вел Мурашо́в:
 Мурашов, Павел Александрович (1908—1972) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Мурашов, Павел Романович (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Мурашов, Павел (род. 1983) — российский музыкант, автор-исполнитель, музыкальный продюсер, композитор. Примечания